El término Cuentos y leyendas puede referirse a:

 Cuentos y leyendas, álbum de 1988 de la banda española GRB.
 Cuentos y leyendas, serie de televisión de 1968-1976 de Televisión Española.
 Cuentos y leyendas de Honduras, serie de libros del hondureño Jorge Montenegro.
 Cuentos y leyendas del Oriente boliviano, programa de TV de Santa Cruz Films Producciones de 1991.